Walgash I, rei àrab de Hatra vers 137/138 a 161/162.
 Walgash II, rei àrab de Hatra (vers 200?), fill d'un Walgash, que podria ser Walgash I.